Bieg pościgowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2019 odbył się 10 marca w Östersund. Była to piąta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 60 zawodników, z których 57 ukończyło zawody. Mistrzem świata został Ukrainiec Dmytro Pidruczny, srebro zdobył Norweg Johannes Thingnes Bø, a trzecie miejsce zajął Quentin Fillon Maillet z Francji.

Najwyżej sklasyfikowanym (i jedynym) z Polaków był Grzegorz Guzik, który zajął 50. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2019